Regata - prova náutica
Ou ainda:
Camisa regata
Fiat Regata

Desambiguação